

Условные обозначения

Класс «А». Высшая лига

«Крылья Советов» Москва 

Старший тренер: мс, зтр СССР Борис Кулагин.
Тренер: зтр РСФСР Виталий Ерфилов.

ЦСКА 
Старший тренер: змс, зтр СССР Анатолий Тарасов.
Тренер: змс Константин Локтев, змс Анатолий Фирсов.

«Динамо» Москва 
Старший тренер: змс, зтр СССР Аркадий Чернышёв.
Тренер: змс Виталий Давыдов.

«Спартак» Москва 
Старший тренер: змс Вячеслав Старшинов.
Тренер: мс Валерий Фоменков.

«Торпедо» Горький 
Старший тренер: мс, зтр РСФСР Александр Прилепский.
Тренер: мс Александр Рогов.

«Динамо» Рига 
Старший тренер: мс, зтр ЛатССР Виктор Тихонов.
Тренер: Эдгар Розенберг.

«Химик» Воскресенск 
Старший тренер: мс, зтр СССР Николай Эпштейн.
Тренер: мс, зтр РСФСР Александр Кашаев, змс Юрий Морозов.

«Трактор» Челябинск 
Старший тренер: мс Альберт Данилов.
Тренер: мс Виктор Соколов.

СКА Ленинград 
Старший тренер: змс Вениамин Александров (начало сезона), змс, зтр СССР Николай Пучков (конец сезона).
Тренер: мс Валерий Шилов, мс Евгений Волков.

Примечания

Ссылки 
 Отечественный хоккей. Высший эшелон. 1946/1947 - 2006/2007. Справочник. Москва. 2007.
 Хоккей. 1973-1974. Календарь-справочник. Ленинград. 1973 г.
 Хоккей. 1974-1975. Справочник-календарь. Ленинград. 1974 г.

Чемпионаты СССР по хоккею с шайбой